Leccia ima više značenja:
 Leccia, Pesaro-Urbino
 Leccia, Pisa